Палффи — фамилия венгерского происхождения.

Известные носители 
 Палффи, Дэвид (род. 1969) — канадский актёр венгерского происхождения.
 Палффи, Жигмунд (род. 1972) — словацкий хоккеист.

См. также 
 Пальфи — род венгерских князей.